{{DISPLAYTITLE:C8H16}}
De molecuulformule C8H16 kan staan voor:
 Cyclo-octaan
 1-octeen
 2,4,4-trimethyl-1-penteen
 2,4,4-trimethyl-2-penteen
Zie ook: Lijst van brutoformules C08